Le château de la Rochette peut faire référence aux édifices suivants :

en 
 le château de la Rochette à Caluire-et-Cuire (Rhône) ;
 le château de la Rochette à Fontaine (Isère) ;
 le château de La Rochette à La Rochette (Charente) ;
 le château de la Rochette à La Rochette (Savoie) ;
 le château de La Rochette à La Rochette (Seine-et-Marne) ;
 le château de la Rochette à Lully (Haute-Savoie) ;
 le château de la Rochette à Pithiviers (Loiret) ;
 le château de la Rochette à Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère) ;
 le château de la Rochette à Saint-Maurice-des-Champs (Saône-et-Loire) ;
 le château de la Rochette à Vic-de-Chassenay (Côte-d'Or)

au 
 Chateau de Larochette, à Larochette

Rochette